Le Championnat de France de football D2 1949-1950 avec une poule unique de 18 clubs, voit l’attribution du titre au Nîmes Olympique, qui accède en première division en compagnie du Havre AC.

Clubs participants

Classement

Matchs

À l’issue de ce championnat 
 Le Nîmes Olympique et le Havre AC sont promus en championnat de première division.
 Équipes reléguées de la première division : le SO Montpellier et le FC Metz.

Résumé de la saison

Lien externe 
 Résultats du championnat de France de Division 2 sur rsssf.com

 

1949
Football D2 1949-1950
Football D2 1949-1950
Football en France en 1949
Football en France en 1950